Il doppio del Tasmanian International 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Naoko Kijimuta e Nana Miyagi erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez hanno battuto in finale 7–6, 6–3  Julie Halard-Decugis e Janette Husárová.

Teste di serie
 Florencia Labat /  Elena Lichovceva (quarti di finale)
 Eva Melicharová /  Helena Vildová (primo turno)
 Sung-Hee Park /  Wang Shi-ting (semifinali)
 Silvia Farina /  Barbara Schett (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tasmanian International 1998